La Courtisane est le titre de plusieurs œuvres.

Théâtre 
 La Courtisane ou La Comédie courtisane (La cortigiana), comédie de Pierre l'Arétin publiée en deux versions différentes en 1525 et en 1534 ;
 La Courtisane, comédie dramatique d'André Arnyvelde publiée en 1906.

Cinéma 
 La Courtisane (Susan Lenox (Her Fall and Rise)), film américain de Robert Z. Leonard en 1931 ;
 La Courtisane (Dangerous Beauty), film américain de Marshall Herskovitz en 1998.